Pestalozzi-Park steht für:

 Pestalozzipark (Halle), Park in Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Pestalozzi-Anlage, Park in der Zürcher Innenstadt, Schweiz